Ми́нкина — женская форма фамилии Минкин. Известные носительницы:

 Минкина, Валентина Альфредовна (1941—2004) — информатик, библиографовед.
 Минкина, Вера Егоровна (1918—2011) — советская и российская театральная актриса, народная артистка РСФСР.
 Минкина, Наталья Сергеевна (род. 1980) — российская футболистка и тренер. Топоним 
 Минкина — река в Свердловской области России.